Berson peut être :

Lieu 
 Berson, une commune française.

Patronyme  

 Arthur Berson (1859 – 1942), un météorologue allemand ;
 Mathieu Berson (1980), un footballeur professionnel français ;
 Michel Berson (1945-2021), un homme politique français ; 
 Solomon Berson (1918-1972), médecin américain ;
 Alain Berson (1968), un écrivain français.

Autres 

 Église Saint-Saturnin de Berson, église catholique située à Berson

Homonymie de patronyme